C21 peut désigner :
 , un sous-marin de la Classe C de la Royal Navy ;
 , un croiseur léger de la classe Town construit pour la Royal Navy ;
 Néoplasie maligne de l'anus et du canal anal, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sauber C21, une formule 1 de l'écurie suisse Sauber ;
 , un boys band danois.
 NGC 4449, une galaxie dans les Chiens de chasse, notée C21 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres